Cuomei kan syfta på följande platser:

Kina 

 Comai Xian, härad, Tibet, 
 Cuomei (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar